«Ох и Ах идут в поход» — рисованный
мультипликационный фильм, который создал в 1977 году режиссёр Юрий Прытков. Продолжение мультфильма «Ох и Ах» 1975 года.

Сюжет 
В начале мультфильма соседи в очередной раз услышали стоны Оха. Дед Ай-яй-яй решает вылечить Оха походом на природу. Тот нехотя соглашается и идёт в поход вместе с Ахом.

Неожиданно Ох повисает на мосту; Ах бросается его спасать, но в итоге оба товарища падают в воду. Повесив свои вещи сушиться, друзья устраивают пикник на природе, и Ах угощает Оха кашей. Утром их одеяло утаскивает приблудившаяся коза, но Ах останавливает её и кормит остатками каши. Затем друзья собирают вещи и идут домой.

В конце фильма Ах и Ох возвращаются домой весёлыми и здоровыми, принеся соседям цветы. Затем Ох пускает цветы на весь экран, и друзья машут зрителям руками на прощание.

Создатели

О мультфильме 
Среди рисованных работ «Союзмультфильма» 1970-80-х гг. широкую популярность завоёвывают детские картины Ю. А. Прыткова («Коля, Оля и Архимед», 1972, «Ох и Ах» и «Ох и Ах идут в поход» — цикл, 1975-77, «Наш друг Пишичитай» — цикл, 1978-80, и др.)

Переиздания на Видео 
 В 1980-е годы в СССР выпущен на VHS изданием «Видеопрограмма Госкино СССР». В России в первой половине 1990-х выпускался в коллекции «Лучшие советские мультфильмы» изданием «Studio PRO Video», с середины 1990-х — изданием «Союз Видео». Выпускался на DVD в сборнике мультфильмов «Дядя Стёпа — милиционер». Дистрибьютор «Крупный план».

Литература 
  Художники Т. Сазонова и Ю. Прытков. Иллюстрации и текст по мультфильму.

Примечания

Ссылки 
 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1977 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Юрия Прыткова
Мультфильмы по сценариям Людмилы Зубковой
Сатирические мультфильмы СССР